Miejscowości w USA:
 Thornton – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Calhoun
 Thornton – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin
 Thornton – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Adams
 Thornton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Thornton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Thornton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Thornton – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Limestone
 Thornton – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
Gminy w USA:
 Thornton (ang. Thornton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Thornton (ang. Thornton Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Thornton (ang. Thornton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
W Wielkiej Brytanii:
 Thornton – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Thornton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Thornton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Thornton – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Thornton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Thornton – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Thornton (Middlesbrough) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Thornton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Thornton – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)